Locus (plural loci) eller lokus (plural lokus) är ett latinskt ord. Den språkliga betydelsen är plats, ställe, rum. 

Locus eller lokus kan syfta på:

 locus (biologi), ett begrepp inom genetik och medicinsk vetenskap
 locus (retorik), ett begrepp inom retoriken
 Locus (svensk tidskrift), en numera nedlagd forskningstidskrift
 Locus (amerikansk tidskrift), en science fiction- och fantasytidskrift
 Locuspriset – ett science fiction- och fantasypris
 Kontroll-lokus – en term inom psykologin, se kontrollfokus

Källor